W Rumunii
 Mireșu Mare – gmina w okręgu Marmarosz
 Mireșu Mare – wieś w okręgu Marmarosz, w gminie Mireșu Mare
 Mireșu Mare – wieś w okręgu Prahova, w gminie Sângeru